Бірюч () — назва кількох географічних об'єктів у Росії:
 Бірюч — місто, адміністративний центр Красногвардійського району Бєлгородської області.
 Бірюч — річка в Ульяновській області.
 Бірюч — село в Валуйському районі Бєлгородської області.
 Бірюч — село, адміністративний центр Бірюченского сільського поселення в Таловському районі Воронезької області Росії

Див. також 
 Бірич — в Київській Русі — вісник розпоряджень центральних та місцевих властей.